oltás, a növénytermesztésben alkalmazott, szövet átültetésén alapuló szaporítási eljárás(ok)
oltás, ellenanyagot tartalmazó készítmény, illetve annak szervezetbe juttatása
tűzoltás, pusztító tüzek megfékezése
oltás, a fiatalság körében elterjedt szleng kifejezés a gúnyolódásra